Bob Bryan og Mike Bryan var forsvarende mester.

Seedning 

  Max Mirnyi /  Daniel Nestor (Anden runde)
  Bob Bryan /  Mike Bryan
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Første runde)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Tredje runde)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (Første runde)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer ''(Tredje runde)

 Marcel Granollers /  Marc López ''(Første runde)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner
 František Čermák /  Filip Polášek ''(Første runde)
 Santiago González /  Christopher Kas ''(Anden runde)
 Colin Fleming /  Ross Hutchins ''(Første runde)
 Eric Butorac /  Jamie Murray ''(Anden runde)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo
 André Sá /  Bruno Soares ''(Anden runde)

Finaler

Top Half

Sektion 1

Sektion 2

Bottom Half

Sektion 3

Sektion 4

Reference 
 Main Draw

ATP Tour 2012
Herredouble 2012
2012